Ingriano – abitante dell'Ingria
 Lingua ingriana (più correttamente lingua ingrica) – lingua uralica parlata in Ingria
 Izoriani – gruppo etnico indigeno dell'Ingria
 Finlandesi d'Ingria – gruppo etnico di origine finlandese dell'Ingria